Winant ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Winant, US-amerikanischer Soziologe 
 John Gilbert Winant (1889–1947), US-amerikanischer Politiker
 Scott Winant, US-amerikanischer Fernsehregisseur und Produzent 
 William Winant (* 1953), US-amerikanischer Perkussionist 

Siehe auch:
 Luc Winants (1963–2023), belgischer Schachspieler